Штаб-офице́ры (от ; ) — наименование категории старших офицерских чинов в русских гвардии, армии и на флоте до 1917 года, в общем соответствовавших VI—VIII классам «Табели о рангах».

История 
Офицеры в этих чинах составляли в XVIII веке штаб полка, что определило их общее название, в другом источнике указано, что название это происходит оттого, что в прежнее время только эти чины входили в состав войсковых штабов. Штаб-офицеры имели право на обращение «Ваше высокоблагородие». В качестве знаков различия у штаб-офицеров — эполеты с кистями и погоны с двумя продольными полосками. Суды общества офицеров для штаб-офицеров составлялись из всех штаб-офицеров дивизии. Во время осады крепости Русскими войсками назначались ближайшие помощники начальника инженеров осаждающих войск, называвшиеся Инженерные дежурные штаб-офицеры. Данные штаб-офицеры, на порученным им участкам осадных работ, руководили ими, и вели подробный журнал. Из журналов инженерных дежурных штаб-офицеров составлялся общий журнал осады неприятельской крепости.

Примечания:
 артиллерийские чины имели старшинство в один класс по сравнению с общеармейскими в 1722—1798 и в 1811—1884 годах; в 1724—1798 и в 1811—1884 такое же преимущество имели чины инженерных войск; в этих родах войск не было разделения майорского чина на «премьер-майора» и «секунд-майора»;
 чин капитана (ротмистра), числившийся с 1884 года в VIII классе, хотя и титуловался с тех пор «ваше высокоблагородие», но продолжал считаться обер-офицерским;
 офицеры гвардии до капитана (ротмистра), включительно, имевшие старшинство против армейских на один или два класса, и причисленные к соответствующим классам Табели, тем не менее, штаб-офицерами не являлись, штаб-офицерскими в гвардии считались звания офицеров, начиная с майора (с 1798 года только полковники).

См. также 

 Штаб-сержант
 Штаб-доктор
 Штаб-лекарь
 Генералы
 Обер-офицеры
 Унтер-офицеры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Табель о рангах // Российское законодательство X—XX вв. В 9 т. Т.4. М., 1986.

Табель о рангах
Воинские звания